Moreau kan syfta på:

 Christophe Moreau, fransk tävlingscyklist
 Ethan Moreau, kanadensisk ishockeyspelare
 Gustave Moreau, fransk konstnär
 Jacques-Joseph Moreau de Tours, fransk psykiatriker
 Jean Victor Marie Moreau, fransk general
 Jeanne Moreau (1928-2017), fransk skådespelare

Se även
Moreau (auktor)